Вячеслав Анатольевич Лисовец () — российский хоккеист, вратарь. Кандидат в мастера спорта.

Биография 
Вячеслав Лисовец родился в городе Берислав Херсонской области. В 1975 году его семья переехала в Барнаул, где он с 12-ти лет начал заниматься хоккеем и тренироваться у Юрия Величкина в спортивной школе «Мотора».

С 1990-х годов выступает за российские хоккейные клубы: Мотор (Барнаул), Энергия (Кемерово), Металлург (Ачинск), Сибирь (Новосибирск), Алтай (Барнаул), Шахтер (Прокопьевск), Металлург (Новокузнецк), Сокол (Красноярск).

Женат, имеет двух дочерей.

Хоккейная карьера

Статистика 

Статистика выступлений В. Лисовца за хоккейные клубы,,:

Мин = Минут; ШП = Шайб пропущено; «0» = «Сухие» матчи; ШПС = Шайб пропущено в среднем за игру.

Примечания

Ссылки 
 Интервью на сайте www.stadion22.ru

Хоккеисты России
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Металлург» Ачинск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Шахтёр» Прокопьевск
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Динамо-Алтай»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск